Hermòdor () fou un filòsof grec deixeble de Plató que va fer circular les obres del seu mestre i les va vendre a Sicília, d'on ve el proverbi . Va escriure com a mínim dues obres: . (Diògenes Laerci, Prooem. 8, 2.106, 3.6; Ionsius, de Script. Hist. Philos. 1.10. 2.)

Deixebles de Plató
Antics siracusans
Filòsofs de l'antiga Grècia
Escriptors sicilians de l'antiguitat
Filòsofs sicilians